Mats Näslund, švedski hokejist, * 31. oktober 1959, Timrå, Švedska.

Näslund je veljal za enega najboljših hokejskih napadalcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. Trojno krono je osvojil kot prvi istočasno kot rojaka Tomas Jonsson in Håkan Loob. 

Kariero je začel pri domačem švedskem klubu Timrå IK, se preselil v Brynäs IF, nato pa v ligi NHL igral za Montreal Canadiens, kjer je leta 1986 osvojil Stanleyev pokal, in Boston Bruins, kjer se je po končani sezoni 1994/1995 upokojil. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate, srebrne in bronaste medalje. 

Leta 2005 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Timrå IK
| Elitserien
| 75/76
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Division 1 (SWE)
| 76/77
|
| 17
| 14
| 13
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 6
| 9
| 3
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Elitserien
| 77/78
|
| 35
| 13
| 6
| 19
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 2
| 8
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Elitserien
| 78/79
|
| 36
| 12
| 12
| 24
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 5
| 2
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Elitserien
| 79/80
|
| 36
| 18
| 19
| 37
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 3
| 7
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Elitserien
| 80/81
|
| 36
| 17
| 25
| 42
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Elitserien
| 81/82
|
| 36
| 24
| 18
| 42
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 82/83
|
| 74
| 26
| 45
| 71
|
| 10
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 83/84
|
| 77
| 29
| 35
| 64
|
| 4
|
| 15
| 6
| 8
| 14
|
| 4
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 84/85
|
| 80
| 42
| 37
| 79
|
| 14
|
| 12
| 7
| 4
| 11
|
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 85/86
|
| 80
| 43
| 67
| 110
|
| 16
|
| 20
| 8
| 11
| 19
|
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 86/87
|
| 79
| 25
| 55
| 80
|
| 16
|
| 17
| 7
| 15
| 22
|
| 11
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 87/88
|
| 78
| 24
| 59
| 83
|
| 14
|
| 6
| 0
| 7
| 7
|
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 88/89
|
| 77
| 33
| 51
| 84
|
| 14
|
| 21
| 4
| 11
| 15
|
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 89/90
|
| 72
| 21
| 20
| 41
|
| 19
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| HC Lugano
| Nationalliga A
| 90/91
|
| 33
| 25
| 31
| 56
|
|
|
| 9
| 4
| 9
| 13
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 3
| 5
| 8
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Elitserien
| 91/92
|
| 39
| 15
| 24
| 39
|
| 10
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 5
| 6
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Elitserien
| 92/93
|
| 33
| 11
| 21
| 32
|
| 10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Malmö IF Redhawks
| Elitserien
| 93/94
|
| 40
| 14
| 30
| 44
|
| 8
|
| 11
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 0
| 7
| 7
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 94/95
|
| 34
| 8
| 14
| 22
|
| 4
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1110
| bgcolor="#7FFF00" |450
| bgcolor="#7FFF00" |640
| bgcolor="#7FFF00" |1090
| bgcolor="#7FFF00" |+8
| bgcolor="#7FFF00" |335
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |133
| bgcolor="#7FFF00" |44
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |116
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |37
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1979
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Boston Bruins
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih